A címvédő a második kiemelt Rafael Nadal volt. Megismétlődött a 2010-es döntő, vagyis Nadal újra az időközben a világranglista élére kerülő, első kiemeltként induló Novak Đokovićcsal került szembe. A finálét ezúttal Đoković nyerte 6–2, 6–4, 6–7(3), 6–1-re.

Kiemeltek

 Novak Đoković (Győztes)
 Rafael Nadal (Döntő)
 Roger Federer (Elődöntő)
 Andy Murray (Elődöntő)
 David Ferrer (Negyedik kör)
 Robin Söderling (Visszalépett betegség miatt)
 Gaël Monfils (Második kör)
 Mardy Fish (Negyedik kör) 
 Tomáš Berdych (Harmadik kör)
 Nicolás Almagro (Első kör)
 Jo-Wilfried Tsonga (Negyeddöntő)
 Gilles Simon (Negyedik kör)
 Richard Gasquet (Második kör)
 Stanislas Wawrinka (Második kör)
 Viktor Troicki (Első kör)
 Mihail Juzsnij (Első kör)

 Jürgen Melzer (Második kör)
 Juan Martín del Potro (Harmadik kör)
 Fernando Verdasco (Harmadik kör)
 Janko Tipsarević (Negyeddöntő)
 Andy Roddick (Negyeddöntő)
 Olekszandr Dolhopolov (Negyedik kör)
 Radek Štěpánek (Második kör)
 Juan Ignacio Chela (Harmadik kör)
 Feliciano López (Harmadik kör)
 Florian Mayer (Harmadik kör)
 Marin Čilić (Harmadik kör)
 John Isner (Negyeddöntő)
 Michaël Llodra (Második kör)
 Ivan Ljubičić (Második kör)
 Marcel Granollers (Harmadik kör)
 Ivan Dodig (Első kör)

Főtábla
 Q = selejtezőből feljutott
 WC = szabadkártyás
 LL = szerencsés vesztes
 R = feladta
 PR = védett ranglista
 w/o = az ellenfél visszalépett

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Alsó ág

Ötödik szakasz

Hatodik szakasz

Hetedik szakasz

Nyolcadik szakasz

Jegyzetek

Források
 Eredmények az ATP honlapján
 
 
 

F1